Palla Antal (1950) labdarúgó, kapus
 Palla Antal (1949) válogatott jégkorongozó, edző